Сёбю () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сёбю, Фроде (род. 1935) — датский шахматист.
 Сёбю, Эгиль (род. 1945) — норвежский гребец-байдарочник, выступал за сборную Норвегии в середине 1960-х — начале 1970-х годов.